Ипсен — фамилия. Известные носители:
 Ипсен, Бодиль (1889—1964) — датская актриса и кинорежиссёр.
 Ипсен, Гюнтер (1899—1984) — немецкий социолог, демограф, филолог, историк.
 Ипсен, Кристиан (род. 1992) — американский прыгун в воду.
  (род. 1973) — датский футболист.

См. также 
 Ибсен (фамилия)